Suppici steht für

 einen Familiennamen, den u. a. folgende Personen trugen:
 Alberto Suppici (1898–1981), uruguayischer Fußballtrainer

 das Estadio Suppici, ein Stadion in Colonia del Sacramento, Uruguay